UBT steht für:
 Unabhängige Bürgervertretung Trier
 Universität Bayreuth
 Ubatuba Airport (IATA-Code), Flughafen von Ubatuba, São Paulo, Brasilien

Ubt steht für:
 Unbitrium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 123

Abkürzung